Cardiomya är ett släkte av musslor som beskrevs av Arthur Adams 1864. Cardiomya ingår i familjen Cuspidariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Cardiomya